Garstang bezeichnet:
 Garstang, Ort in England
 (9594) Garstang, Asteroid des Hauptgürtels

Garstang ist der Familienname folgender Personen:

 John Garstang (1876–1956), britischer Archäologe und Altertumsforscher
 Timi Garstang (* 1987), marshallischer Sprinter
 Walter Garstang (1868–1949), britischer Zoologe